Infest е втори студиен албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. Излиза на 25 април 2000 г. и става 20-ия най-продаван за годината в САЩ. Много от песните са с рапиране и хип-хоп влияние. Албума се превръща в три пъти платинен на 18 юли 2001 г. Също така печели грами за „най-добър нов изпълнител“. Infest е продаден над 7 млн. пъти по света и 3 млн. в САЩ, като е най-успешния за Papa Roach.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Тобин Есперанс – бас, бек вокали
 Дейв Бъкнър – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 2000 година